Somalodilloides är ett släkte av kräftdjur. Somalodilloides ingår i familjen Eubelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Somalodilloides